Boxhorn peut désigner :
 Boxhorn, une section de la commune luxembourgeoise de Wincrange ;
 Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653), un homme politique et linguiste néerlandais.